Elasmotherium sibiricum — вымерший вид носорогов, обитавший в степной зоне Евразии в плейстоцене.

Сохранилось много останков в восточной Евразии, такие, как зубы, части черепа и челюсти, а также некоторые кости скелета. Крупное скопление ископаемых костей этого вида найдено в Саратовской области, в местонахождении «Иргиз 1».

Его рог достигал длины до 2 метров, а тело имело длину около 5 метров. Вес животного достигал 5 тонн.

Животное вымерло 29 тысяч лет назад, в ходе массового позднечетвертичного вымирания мегафауны, сосуществовало с неандертальцами и ранними людьми современного типа. По калиброванным данным, шесть эласмотериев датируются возрастом от 35 до 40 тыс. лет, тринадцать эласмотериев  — возрастом от 40 до 47 тыс. лет. Причины его исчезновения достоверно неизвестны и находятся в стадии обсуждения. В качестве гипотезы рассматривается резкое похолодание климата в начале последнего ледникового максимума, вызвавшее повышение уровня снежного покрова зимой и исчезновение степной растительности, основной диеты этого вида. В результате, эти носороги вынуждены были перейти на питание несвойственной для них кустарниковой и лесной растительностью незадолго до своего вымирания. Дополнительным, или даже решающим, негативным фактором могла стать охота первобытных людей, так как эласмотерии до этого пережили множество изменений климата. На одном из ископаемых черепов эласмотерия найден заживший след от удара пиковидным орудием.

Секвенирование митохондриальной ДНК Elasmotherium sibiricum показало, что он откололся от современной группы носорогов около 50—40 млн лет назад.

Примечания

Ссылки 
 
Млекопитающие плейстоцена
Млекопитающие плиоцена
Вымершие носороговые
Фоссилии, описанные в 1809 году